Osoby lub rodziny:
 Geßner rodzina szwajcarska
 Joy Adamson (1910-1980), przyrodniczka i pisarka, urodzona jako Friedericke Victoria Gessner
 Edward Gessner (1853-1907), polski farmaceuta
 Fritz Gessner (1905-1972), austriacki botanik
 Hubert Gessner (1871-1943), austriacki architekt
 Johannes Gessner (1709-1790), szwajcarski lekarz i przyrodnik
 Nicolas Gessner (ur. 1931), węgierski reżyser
 Richard Gessner (1894−1989), niemiecki malarz
 Salomon Gessner (1730-1788), szwajcarski malarz i poeta
 Theodor Gessner (1830−1884), niemiecki pedagog, pisarz

Zobacz też:
 Gesner

en:Gesner#Gessner